Matthew Taylor, Matt Taylor
 Matthew G. Taylor – kanadyjski aktor
 Maddie Taylor (ur. 1966 jako Matthew William Taylor_ – amerykańska aktorka
 Matt Taylor (ur. 1973) – brytyjski astrofizyk
 Matthew Taylor, Matt Taylor (ur. 1981) – amerykański piłkarz
 Matthew Taylor (ur. 1981) – angielski piłkarz
 Matthew Taylor, Matt Taylor (ur. 1982) – angielski piłkarz
 Matthew Taylor, Matty Taylor (ur. 1990) – angielski piłkarz
 Matthew Taylor, Matty Taylor (ur. 1993) – irlandzki zawodnik futbolu gaelickiego